Patiria är ett släkte av sjöstjärnor. Patiria ingår i familjen Asterinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor
Patiria